Basarabi est l'ancien nom de la ville de Murfatlar dans le județ de Constanța en Roumanie.
 Basarabi est le pluriel roumain de la dynastie des Basarab (ou Bessaraba, dans certaines sources) dont sont issus de nombreux princes de Valachie.

Voir aussi 
Basarab